

Personnalités 

 Jacques Durrmeyer (1903-1945), ingénieur, résistant français ;
 Michel Durrmeyer (1916-1945), officier des Forces françaises libres, Compagnon de la Libération, frère du précédent ;
 Margot Durrmeyer (1920-2005), militante communiste, résistante française.